Die Campeonato Nacional da Guiné-Bissau 2019/20 war die 41. Saison der höchsten guinea-bissauischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 29. November 2019. Am 19. März 2020 wurde die Saison zunächst unterbrochen, bevor sie später aufgrund der COVID-19-Pandemie in Guinea-Bissau abgebrochen wurde.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Guinea-Bissau
Fußballsaison 2019/20